Stegodyphus hisarensis est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Eresidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique d'Haryana en Inde.

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de hisar et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, Hisar.

Publication originale 
 Arora & Monga, 1992 : A new species of Stegodyphus Simon (Araneida: Eresidae). Haryana Agricultural University Journal of Research, , , .

Liens externes

Notes et références 

Eresidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique d'Haryana